Осада Луисбурга:

 Осада Луисбурга — эпизод в войне короля Георга, являющейся частью войны за Австрийское наследство в Северной Америке (1745 год). 
 Осада Луисбурга — один из эпизодов Семилетней войны, произошедший на Североамериканском театре военных действий (1758 год).